Glen Allen ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glen Allen (Alabama)
 Glen Allen (Missouri)
 Glen Allen (Virginia)

Glenallen ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Glenallen (Maryland)
 Glenallen (Massachusetts)
 Glenallen (Missouri)

Siehe auch:
 Glen Ellen
 Glen Ellyn, Stadt bei Chicago 
 Glennallen, Ort in Alaska